Abdel-Wahed El-Sayed – ex calciatore egiziano
 Ahmed El-Sayed – ex calciatore egiziano
 Ahmed Mohamed El Sayed – calciatore qatariota
 Ali Mohammed el-Sayed – cestista egiziano
 Hussein El-Sayed – calciatore egiziano
Mohamed El-Sayed – calciatore qatariota
 Mohamed El-Sayed – calciatore egiziano
 Nader El-Sayed – ex calciatore egiziano
 Osman El-Sayed – lottatore egiziano
 Sayed Tewfik el-Sayed – ex cestista egiziano
 Tarek El-Sayed – allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano

 Mohamed El Sayed – pugile e attore egiziano